Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (WNSiD DSW) – jeden z 4 wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 jako jedna z pierwszych jednostek organizacyjnych tej uczelni. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty i 2 katedry. Aktualnie zatrudnionych jest  pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego  z tytułem profesora, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, ze stopniem doktora).

Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Władze 
 Dziekan: dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, prof. DSW
 Prodziekan: dr Adam Sokołowski

Poczet dziekanów 
 2005-2008: prof. dr hab. Jerzy  Jastrzębski – filolog (historia literatury)
 od 2008: dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, prof. DSW – filozof (filozofia lingwistyczna)

Kierunki kształcenia 
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa prowadzi następujące kierunki i specjalności studiów:
 studia pierwszego stopnia (licencjackie, 3-letnie)
 bezpieczeństwo narodowe
 bezpieczeństwo państwa
 bezpieczeństwo publiczne
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 dziennikarstwo muzyczne
 dziennikarstwo mody i stylu
 dziennikarstwo motoryzacyjne
 dziennikarstwo sportowe
 dziennikarstwo
 komunikacja i PR
 media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 filozofia
 religie świata
 historia
 historia bezpieczeństwa i wojskowości
 kulturoznawstwo
 kultura obrazu
 zarządzanie w kulturze
 stosunki międzynarodowe
 turystyka międzynarodowa
 studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające, 2-letnie):
 bezpieczeństwo narodowe
 zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
 zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 dziennikarstwo i komunikacja społeczna –
 dziennikarstwo
 dziennikarstwo muzyczne
 dziennikarstwo sportowe
 dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
 media i marketing w branży motoryzacyjnej
 zarządzanie wizerunkiem i e-PR
 kultura i media
 animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 fotografia w multimediach
 media interaktywne i komunikacja elektroniczna
 studia trzeciego stopnia (doktoranckie, 4-letnie):
 nauka o poznaniu i komunikacji społecznej

Ponadto Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa oferuje następujące studia podyplomowe:
 animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 bezpieczeństwo w lotnictwie komunikacyjnym i sportowym
 dziennikarstwo sportowe
 etyka i filozofia
 emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli
 komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej
 komunikacja w biznesie
 kultura Indii i Tybetu
 realizacja filmowa i telewizyjna
 zarządzanie w kulturze
 dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 master of Business Administration (MBA) – zarządzanie mediami

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:
 doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

Struktura organizacyjna

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

 Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski
 Zastępca: dr Piotr Para
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
 www: www.dziennikarstwo.dsw.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW dzieli się na 5 zakładów i 4 pracownie naukowe:
 Zakład Public Relations
 Kierownik: dr Marek Zimnak
 Zakład Komunikacji Społecznej
 Kierownik: dr Agnieszka Janiak
 Zakład Nowych Mediów
 Kierownik: dr Jan Stasieńko
 Zakład Dziennikarstwa
 Kierownik: prof. dr hab. Marek Ordyłowski
 Zakład Dziennikarstwa Sportowego
 Kierownik: dr Andrzej Ostrowski
 Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów
 Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski
 Pracownia Dziennikarstwa Muzycznego
 Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski
 Pracownia Komunikacji Politycznej i Public Relations
 Kierownik: mgr Wiesław Gałązka
 Pracownia Naukowa Antropologii Audio-Wizualnej
 Kierownik: dr Agnieszka Janiak
 Pracownia Badań Medioznawcznych i Społecznych
 Kierownik: dr Bartłomiej Łódzki

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych 

 Dyrektor: dr hab. Piotr Mickiewicz, prof. DSW
 Zastępca: dr Iwona Ładysz
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
 www: www.ibism.dsw.edu.pl

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW dzieli się na 2 zakłady i 2 pozostałe jednostki naukowe:
 Zakład Polityki Bezpieczeństwa
 Kierownik: dr hab. Piotr Daniluk, prof. DSW
 Zakład Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 Kierownik: dr hab. Edward Czapiewski, prof. DSW
 Centrum Badań nad Bezpieczeństwem
 Kierownik: dr Jerzy Dereń
 Dolnośląska Akademia Ratownictwa
 Kierownik: mgr Małgorzata Lizut

Katedra Kulturoznawstwa 
 Kierownik: dr hab. Sławomir Bobowski, prof. DSW
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
 www: www.kulturoznawstwo.dsw.edu.pl

W Katedrze Kulturoznawstwa DSW pracują:
 prof. dr hab. Dariusz Aleksandrowicz
 dr hab. Sławomir Bobowski, prof. DSW
 dr Justyna Harbanowicz
 dr Ewa Jupowiecka
 mgr Anna Tokarz
 mgr Krzysztof Gutkowski
 mgr Piotr Korzeniowski
 mgr Magdalena Piejko
 mgr Krzysztof Pulkowski

Katedra Filozofii i Antropologii Kulturowej 
 Kierownik: dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, prof. DSW
 Kontakt:
 ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
 www: www.dsw.edu.pl/katedra-filozofii-i-antropologii-kulturowej

W Katedrze Filozofii i Antropologii Kulturowej DSW pracują:
 dr hab. Beata Borowicz-Sierocka,prof. DSW
 dr hab. Ireneusz Sierocki, prof. DSW
 dr hab. Marcin Brocki, prof. DSW

Adres 
 Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 ul. Strzegomska 47
 53-611 Wrocław

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Dolnośląska Szkoła Wyższa